Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 701-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
–
 701-es busz (2009–2016)megszűnt
 701-es busz (2018–2019)megszűnt